Saint-Maximin puede referirse a: 

 Saint-Maximin, comuna francesa situada en Gard.
 Saint-Maximin, comuna francesa situada en Isère.
 Saint-Maximin, comuna francesa situada en Oise.